François Bontemps peut faire référence à :
 François Bontemps (1753-1811), baron d'Abaumont, général français.
 François Julien Bontemps (1892-1961), connu sous les noms de Bill-Bocketts, Bill Bocket ou Bilboquet, acteur français.
 François Bontemps (né en 1974), réalisateur français.
 François Bontemps (né en 1964), athlète français.